Глыбов — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глыбов — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Глыбов — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.